BSKP steht für
 BSKP Dr. Broll Schmitt Kaufmann & Partner, Partnerschaftsgesellschaft
 BSKP Architekturbüro 
 BSKP Hrodna, Sportverein
 BSKP Masyr, Sportverein
 BSKP Homel, Sportverein

Abkürzung